

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych
 Potoczek – część wsi Rościszów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim gminie Pieszyce
 Potoczek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa 
 Potoczek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Potoczek – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki 
 Potoczek – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Potoczek – część wsi Czułów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Potoczek – przysiółek wsi Łapsze Niżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Potoczek – część wsi Stryszów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszków
 Potoczek – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Potoczek – część wsi Wilkowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Potoczek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Wieś na Ukrainie 
 Potoczek

Cieki 
 Potoczek – niewielki ciek wodny w kotle lodowcowym Bańdzioch w Tatrach Polskich
 Potoczek – potok, dopływ Czarnego Dunajca
 Potoczek – potok, dopływ Orlicy
 Potoczek – potok, dopływ Złockiego Potoku